Музей декабристов — многозначный термин:
 Иркутский музей декабристов
 Музей «Церковь декабристов»
 Ялуторовский музейный комплекс